Herkules i strid med draken eller liknande kan syfta på:

 Herkules i strid med draken – en skulptur vid Drottningholms slott, se Herkulesfontänen 
 Herkules som strider med draken – en skulptur i Augsburg, Tyskland, se Herkulesbrunnen
 Herkules strider med draken – en skulptur i Prag, se Wallensteinträdgården